Персоналії:

 Мішель Ларок (1960) — французька акторка, сценаристка, співачка, продюсер.
 Мішель Ларок  (1952 — 1992) — канадський хокеїст.

 Ларок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Ларок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда